Johannesen ist der Familienname folgender Personen:

 Aksel V. Johannesen (* 1972), färöischer Jurist und Politiker
 Edvard Holm Johannesen (1844–1901), norwegischer Kapitän und Polarforscher
 Eric Johannesen (* 1988), deutscher Ruderer
 Georg Johannesen (1931–2005), norwegischer Autor und Professor der Rhetorik
 Grant Johannesen (1921–2005), amerikanischer Konzertpianist
 Kaj Leo Johannesen (* 1964), färöischer Politiker

 Knut Johannesen (* 1933), norwegischer Eisschnellläufer
 Óli Johannesen (* 1972), färöischer Fußballspieler
 Torben Johannesen (* 1994), deutscher Ruderer
 Vilhelm Johannesen (1942–2022), färöischer Politiker der Partei Javnaðarflokkurin, Minister in der Landesregierung der Färöer

Sonstiges:
 Johannesen Point, Landspitze von Main Island im Archipel von Südgeorgien im Südatlantik

Siehe auch:
 Johannessen
 Johannsen